Эйна́уди () — итальянская фамилия. Известные носители:
 
 Эйнауди, Ида (1885—1968) — Первая леди Итальянской Республики, супруга Луиджи Эйнауди.
 Эйнауди, Луиджи (1874—1961) — итальянский политик и экономист, президент Италии с 1948 по 1955 год.
 Эйнауди, Людовико (род. 1955) — итальянский композитор и пианист.
 Эйнауди, Марио (1925—1995) — итальянский предприниматель.
  (1909—1976) — итальянский математик.